ABC je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 American Broadcasting Company - ameriško medijsko podjetje
 Australian Broadcasting Corporation - avstralsko medijsko podjetje
 avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje 
 ABC (poezija)
 ABC (televizijska igra)
 Argentina, Brasil, Chile (špansko za Argentina, Brazilija, Čile)
 okrajšavo za učinkovino abakavir
Kratica za abecedo